

Codici 
 G3M – codice postale di Donnacona (Canada)

Altro 
 Mitsubishi G3M  – bombardiere giapponese